Eisenia Malm, 1877 – rodzaj skąposzczetów z rodziny dżdżownicowatych (Lumbricidae),
 Eisenia Areschoug, 1876 – rodzaj listownicowców z rodziny Lessoniaceae.